São Félix de Minas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Félix de Minas (ort), Minas Gerais, 
 São Félix de Minas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar